Nemorimyza är ett släkte av tvåvingar. Nemorimyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Minerarflugor
Nemorimyza